

Geografia

Austria 
 Aspach – comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)

Francia 
 Aspach – comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)
 Aspach – comune nel dipartimento della Mosella (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)
 Aspach-le-Bas – comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)
 Aspach-le-Haut – ex comune ora frazione di Aspach-Michelbach, comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)
 Aspach-Michelbach – comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania 
 Aspach – comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Aspach – frazione di Eppishausen, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Aspach – ex comune ora frazione di Hörsel, comune nel circondario di Gotha (Turingia)